Franciaország
Saint-Fiacre, település Côtes-d’Armor megyében
Saint-Fiacre, település Seine-et-Marne megyében